Glisno peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
dans la powiat de Sulęcin
 Glisno, un village dans la gmina de Lubniewice ;
 Glisno, un village dans la gmina de Sulęcin.